Han Dong-Won (Suwon, 6 de abril de 1986) é um futebolista profissional sul-coreano, atacante, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1986
Naturais de Suwon
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do FC Seoul
Futebolistas do Seongnam FC
Futebolistas do Montedio Yamagata
Futebolistas do Daegu FC
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Futebolistas do Gangwon FC
Futebolistas do FC Anyang